Список банків Латвії

Місцеві 

Rietumu Banka
Citadele Banka
Norvik Banka
Baltic International Bank
BlueOrange
LPB Bank
Bank M2M Europe
Meridian Trade Bank
Reģionāla investīciju banka

Закордонні 

Swedbank
SEB banka
Privatbank
Luminor Bank (Latvija)
Svenska Handelsbanken
Danske Bank
Bigbank
OP Corporate Bank
Scania Finans Aktiebolag
Aktsiaselts Eesti Krediidipank
Nordea Bank

Колишні 

ABLV Bank
Banka Baltija
Sakaru banka
VEF banka
Latvijas Krājbanka
Trasta Komercbanka

Примітки

Банки Латвії